Cerise (frisdrank)
 Cerise (inkleuring), een inkleurstudio voor strips
Cerisé (Frankrijk)